Миносян — армянская фамилия.

 Известные носители
 Миносян, Артур Варкезович (род. 1989) — российский футболист, полузащитник.
 Миносян, Кугарик Калустовна (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.